Вотивная корона — вид церковной утвари, ювелирное украшение. Особенно известны произведения вестготских мастеров VII в.

Представляет собой богато орнаментированный обруч-корону, который вносился в церковь как жертвенный вклад («по обету» — ex voto). Обычно подвешивались под арками или же над алтарем, таким образом, чтобы крест, свисающий с короны, приходился прямо над распятием, водружённым на престоле.

Происхождение типа 

Существование подобного украшения храма упоминается в Византии. Как считается, вотивные короны вестготов их копируют. Кондаков рассказывает, что в Константинополе вотивные короны подвешивались над престолами. Лазарев отмечает, что в византийском изобразительном искусстве вотивные короны изображались подвешенными не только в интерьерах церквей, но и на деревьях райских садов.

Сохранившиеся короны

Испанские 

Наиболее прославленные вотивные короны — это находки из клада в Гварразаре (обнаружен в 1858—1861 гг. близ Толедо). Включал 6 корон, две из которых, более крупные, содержали имена дарителей, корона Реккесвинта (Рецесвинта) и Свинтилы. Они названы в посвятительных надписях, которые создаются подвесками в форме ажурных букв, прикрепленными к нижнему краю корон.

Все находки были выполнены из золота, украшены эмалью и обильно инкрустированы драгоценными камнями — гранатами, агатами, сапфирами, жемчугом и кусками горного хрусталя в т. н. «полихромном стиле».

Сегодня они разделены между музеем Клюни (Франция) и в Национальным археологическим музеем в Мадриде:
 корона Свинтилы была украдена в 1921 г. из Мадрида, и сейчас её местонахождение неизвестно. Имела надпись из подвесок «Svintilanvs Rex Offeret».
 корона Реккесвинта (653—672 гг.) представляет собой широкий золотой обруч с 22 подвесками из драгоценных камней и золотых букв, которые составляют фразу — (R)ECCESVINTUVS REX DEFERET, то есть «Дар короля Реккесвинта». Корона подвешена на 4 золотых цепях, скрепленных сверху замком в форме стилизованного цветка. Из центра крепления спускается длинная цепь, оканчивающаяся массивным золотым крестом, украшенным жемчугом и сапфирами. Была отреставрирована французскими учеными XIX в. с допущениями некоторых вольностей. Национальный археологический музей, Мадрид
 диадема аббата Феодосия, Мадрид
 4-6. прочие три короны находятся в Париже, музей Клюни
Второй испанский клад, который стоит упомянуть, был найден в 1926 г. в Торредонхимено (Torredonjimeno) в Хаэне. Сегодня он разделен между археологическими музеями Кордовы, Барселоны и Мадрида. Он, к сожалению, не содержит какого-либо целого изделия подобного вида, зато в него входят золотые буквы (аналогичные короне Реккесвинта), составляющие посвящение святым Юстиции и Руфине, и кресты, которые тоже подвешивались. Ювелирная школа — кордовская или севильская.

Ещё одна корона находится в музее Каталонии.

Прочие 
 золотая корона Теоделинды, королевы лангобардов, супруги Автариса (584—590), а впоследствии Агилульфа (591—616). Привезена в Париж Наполеоном, впоследствии похищена. В настоящее время известна только по старинным рисункам. (Вероятно, все же была не вотивной, а обыкновенной, несмотря на наличие подвески с крестом.
 золотая корона Агилульфа (591—616) — вотивная, аналогичная коронам в Клюни. Привезена в Париж Наполеоном.
 Железная корона Ломбардии (предположительно изначально была вотивной). В некоторых историях также связывается с именами Теоделинды и Агилульфа.

 вотивная корона Мадонны делла Фонтенуова из Монсумамно, близ Пистойи (голланд. ювелир)
 вотивная корона императора Льва VI, Византия, 886—912 гг., Венеция, Сан-Марко
 так называемая  Надьварадская вотивная корона — корона, которая во второй половине XVIII в. была случайно найдена в г. Надьварад (совр. Орадя, Румыния) при рытье колодца и может происходить из захоронения венгерского короля Сигизмунда Люксембурга.

Примечания 

Церковная утварь